L'université d'Alabama à Birmingham (UAB) est une université américaine, située à Birmingham, Alabama.

En 2008, l'université a reçu un don de 2,000,000 $ de la Fondation Donald W.Reynolds afin de renforcer son programme d'éducation des soins, la formation pédagogique en gériatrie de plus de 875 étudiants en médecine.

Voir aussi

Lien interne 
 Blazers de l'UAB

Lien externe 
  officiel

Université en Alabama
Université publique aux États-Unis
Birmingham (Alabama)
Fondation Donald-W.-Reynolds